La Deildabikar 2017 è stata la 22ª edizione del torneo. È iniziata il 17 febbraio ed è terminata il 17 aprile 2017 con la finale. Il KR Reykjavik ha vinto il torneo per la settima volta nella sua storia dopo aver sconfitto il Grindavík in finale.

Formula 
Al torneo hanno partecipato 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2017 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2017. Le 24 squadre sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si sono qualificate alla fase finale le prime due classificate.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla

Fase a gironi 
Le partite sono state giocate dal 17 febbraio al 30 aprile 2017.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 aprile 2017

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2017

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2017
Deildabikar